Чемпионат мира по ралли 1974 года — второй чемпионат мира по ралли под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА). Из-за мирового нефтяного кризиса он был короче предыдущего чемпионата и состоял из восьми этапов, по сравнению с тринадцатью этапами прошлого года. В турнире отсутствовали такие этапы как Ралли Монте-Карло, Ралли Швеции, Ралли Акрополис, которые вернулись в WRC в 1975 году и находятся в нём до наших дней. Также примечательно что два этапа этого чемпионата прошли в Северной Америке.
Alpine-Renault не смогла повторить свой триумф прошлого года и уступила пальму первенства итальянским компаниям Lancia и Fiat. Fiat захватили лидерство благодаря победе в Ралли Португалии в начале сезона, но позже благодаря серии побед команда Lancia вышла вперед и получила титул чемпиона мира 1974 года. Fiat второй год довольствовался «серебром».

Очки начислялись командам по системе: если пилоты одной команды заняли 1, 3, и 10-е места, то команда получала только очки за первое место, очки за третье и десятое никому не начислялись.

Этапы чемпионата 

Примечания
† — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Чемпионат

Чемпионат среди производителей

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

ПИЛОТЫ-ЛИДЕРЫ по набранным очкам (личный зачёт не проводился)

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com 
 Обзор сезона на wrc-info.ru

1974 год в автоспорте
Сезоны WRC